Слов'яносербськ — селище міського типу, центр Слов'яносербського району Луганської області.
 Слов'яносербськ — вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.